FSD est un sigle qui peut désigner :
 Fondation suisse de déminage ;
 Muscle fléchisseur superficiel des doigts ;
Fonds de solidarité pour le développement, en France ;
 Formulaire standard de données des sites Natura 2000
Front pour la sauvegarde de la démocratie, au Mali